RASC steht für:
 Royal Army Service Corps, 1965 aufgelöstes Corps der britischen Streitkräfte
 Royal Astronomical Society of Canada

Das frühere Royal Australian Survey Corps wird gelegentlich und fälschlicherweise mit RASC abgekürzt. Die korrekte Abkürzung lautet RASvy.

Abkürzung